Скалка може бити:

 Скалка (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Скалка (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република